La palabra Bocaccio puede referirse a:

 La histórica discoteca barcelonesa Bocaccio (discoteca)
 El apellido del escritor renacentista italiano Giovanni Boccaccio, incorrectamente deletreado.